Termin -{D}- ima više značenja:
 D (slovo latinice)
 D (ćiriličko)
 Deuterijum, izotop vodonika
 D (programski jezik)